Sanphet ist der Name folgender thailändischer Könige:

 Sanphet I., siehe Maha Thammaracha (1514–1590)
 Sanphet II., siehe Naresuan (1555–1605)
 Sanphet III., siehe Ekathotsarot (1556–1610)
 Sanphet IV., siehe Si Saowaphak  
 Sanphet V., siehe Prasat Thong (1599–1656)
 Sanphet VI., siehe Chai 
 Sanphet VII., siehe Suthammaracha 
 Sanphet VIII., siehe Phrachao Suea 
 Sanphet IX., siehe Thai Sa (1679–1733)

Siehe auch:

 Wat Phra Sri Sanphet, ein königlicher Tempel